Abele steht für:

 Abele-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Abele Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Abele Optik, überregionales Augenoptikunternehmen in Deutschland

Abele oder Ābele ist der Familienname folgender Personen:

 Ādolfs Ābele (1889–1967), lettischer Organist, Pianist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Alexander Abele (* 1969), US-amerikanischer Gitarrist und Komponist
 Andrea E. Abele (* 1950), deutsche Professorin für Psychologie
 Arthur Abele (* 1986), deutscher Zehnkämpfer
 Christoph Ignaz Abele (1627–1685), österreichischer Hofbeamter und Rechtsgelehrter
 Doris Abele (1957–2021), deutsche Meeresbiologin
 Eugen Abele (1874–1951), deutscher Pfarrer und Heimatforscher
 Gerhard Abele (1937–1994), deutscher Geograph
 Hanns Abele (1941–2016), österreichischer Volkswirt
 Inga Ābele (* 1972), lettische Schriftstellerin
 Johann Martin Abele (1753–1805), deutscher Publizist
 John Abele (* 1941), US-amerikanischer Unternehmer
 Julian F. Abele (1881–1950), US-amerikanischer Architekt
 Karl von Abele (um 1776–1835), deutscher Jurist und Richter 
 Matthias Abele von und zu Lilienberg (1616/1618–1677), österreichischer Schriftsteller
 Pete Abele (1916–2000), US-amerikanischer Politiker
 Rudolf Abele (Kapitän) (1876–1955), österreichischer Fregattenkapitän
 Rudolf Abele (Politiker) (1898–nach 1934), deutscher Rechnungsrat, Bürgermeister und Direktor des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands
 Stephan Abele (* 1977), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Theodor Abele (1879–1965), deutscher Theologe und Pädagoge
 Vincenz von Abele (1813–1889), österreichischer Geheimer Rat und Feldzeugmeister

Siehe auch:
 Abelein, deutscher Familienname
 Abeles, deutscher Familienname
 Abelespel, Literaturgattung
 Abel